Горавский — фамилия.

Известные носители:

 Горавский, Аполлинарий Гиляриевич (1833—1900) ― русско-белорусский живописец конца XIX века.
 Горавский, Гилярий Гиляриевич (1847 ― после 1875) — российско-белорусский художник, мастер акварели; брат А. Г. Горавского.
 Горавский, Дамиан (род. 1979) — польский футболист, полузащитник.

Примечания